Игры Центральной Америки и Карибского бассейна — мультиспортивные региональные соревнования, в которых принимают участие сборные стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Впервые были проведены в 1926 году в Мексике. Последние 12 лет проводятся раз в четыре года. По регулярной непрерывности проведения уступают только Олимпийским играм. Изначально именовались Играми Центральной Америки, под нынешним названием существуют с 1935 года. В играх 2006 года приняли участие спортсмены 32 наций. За историю проведения лучших показателей в неофициальном общекомандном зачёте добились спортсмены Кубы и Мексики.

Виды спорта 
В рамках игр 2010 года, которые прошли в Пуэрто-Рико, были разыграны награды в следующих видах спорта:

  Стрельба из лука
  Спортивная гимнастика
  Лёгкая атлетика
  Бадминтон
  Бейсбол
  Баскетбол
  Пляжный волейбол
  Боулинг
  Бокс
  Прыжки в воду
  Конный спорт
  Фехтование
  Хоккей на траве

  Футбол
  Гандбол
  Дзюдо
  Карате
  Гребля на байдарках и каноэ
  Велоспорт
  Современное пятиборье 
  Ракетбол
  Художественная гимнастика
  Роликовые коньки
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба

  Софтбол 
  Плавание
  Синхронное плавание 
  Сквош
  Настольный теннис
  Тхэквондо 
  Теннис 
  Триатлон
  Волейбол
  Водное поло
  Водные лыжи
  Тяжёлая атлетика 
  Борьба

Соревнования

Медальный зачёт за историю соревнований после игр 2014 года

Ссылки 
 Официальный сайт Игр Центральной Америки и Карибского бассейна 2006 года
 Официальный сайт Игр Центральной Америки и Карибского бассейна 2010 года

Мультиспортивные соревнования